«Done with Mirrors» — восьмий студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений 9 листопада 1985 року лейблом Columbia.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Geffen Records